Claus-Casimir av Oranien-Nassau (Claus-Casimir Bernhard Marius Max), född 21 mars 2004 i Haag, Nederländerna, är son till Constantijn av Nederländerna och Laurentien av Nederländerna och har en äldre och en yngre syster, Eloise av Oranien-Nassau respektive Leonore av Oranien-Nassau.

Han är barnbarn till tidigare drottning Beatrix av Nederländerna och är nummer sex i den nederländska tronföljden.

Anfäder

Källor

Externa länkar
Nederländska kungahusets webbplats

Levande personer
Män
Födda 2004
Huset Nassau-Oranien
Nederländernas kungligheter